Битва при Гердонии:

 Битва при Гердонии — сражение между римскими и карфагенскими войсками в ходе второй Пунической войны в 210 году до н. э.
 Битва при Гердонии — сражение между римской и карфагенской армиями в ходе Второй Пунической войны в 212 году до н. э..